Bajcsy ist der Name von:
Endre Bajcsy-Zsilinszky (1886–1944), ungarischer Politiker und Journalist
Ruzena Bajcsy (* 1933), US-amerikanische Informatikerin